Арворе () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню-де-Арворе — парафія.